Cachorro, Cachorros, o El Cachorro puede referirse a:

 Las crías de los perros y de algunos mamíferos.
 Cachorro (2004), película española dirigida por Miguel Albaladejo.
Cachorro López, músico, compositor, multi-instrumentista y productor argentino.
Cachorro Vial, músico, escritor y guitarrista peruano de la banda de punk Narcosis.
 El Cristo crucificado de la Hermandad del Cachorro de Sevilla.
 El Cachorro, una serie de tebeos de aventuras.
 El episodio del cachorro (The Puppy Episode en inglés), de la serie de televisión estadounidense Ellen.
 Cachorros de Acaponeta, equipo de béisbol que compite en la Liga de Béisbol del Noroeste de México con sede en Acaponeta, Nayarit, México.
 Cachorros de Chicago, equipo de béisbol profesional de las Grandes Ligas de Estados Unidos con sede en Chicago, Illinois.
 Cachorros de la Universidad de Guadalajara, también llamado Leones Negros, equipo mexicano de fútbol de ascenso con sede en Guadalajara, Jalisco.
 el nombre común de la planta Orlaya daucoides
 el nombre común de la planta Ranunculus arvensis
  Cachorro, personaje ficticio perteneciente al Universo Marvel.